Reprezentanci Argentyny występują na zimowych igrzyskach olimpijskich od 1928 roku. Argentyńczyków nie było na Igrzyskach w Lake Placid w 1932, Garmisch-Partenkirchen w 1936 i Cortina d'Ampezzo w 1956 roku. Jak dotąd nie udało im się zdobyć ani jednego medalu.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich z Argentyny

Złote medale 
 Brak

Srebrne medale 
 Brak

Brązowe medale 
 Brak

Linki zewnętrzne 
 

!